Mario kan syfta på:

 Mario (namn) – ett mansnamn och personer med namnet
 Mario (musikalbum) – ett musikalbum av Mario
 Mario Bros. –  ett arkadspel från 1983 av Nintendo
 Mario – en spelfigur från Nintendo
 Super Mario (spelserie) – spelserien med Mario
 Super Mario
 smeknamnet för italienska fotbollsspelaren Mario Balotelli
 smeknamnet för italienska bankchefen och premiärministern Mario Draghi

pl:Mariusz